, modèle zimbabwéenne
 Grace Mugabe (1965-), née Grace Marufu Épouse de Robert Mugabe Première dame du Zimbabwe de 1996 à 2017.